Дэ́вид Уи́лсон (): Уилсон, Дэвид (1876—1916) — шотландский футболист, выступавший клуб за «Куинз Парк» и национальную сборную Шотландии.
 Уилсон, Дэвид (1884—?) — шотландский футболист, наиболее известный по выступлениям за клуб «Олдем Атлетик» и национальную сборную Шотландии.
 Уилсон, Дэвид (1908—1992) — английский футболист, игравший за клубы «Гамильтон Академикал» и «Странраер».
 Уилсон, Дэвид (род. 1931) — британский археолог.
  (род. 1935) — шотландский дипломат и синолог.
 Уилсон, Дэвид Слоан (род. 1949) — американский биолог-эволюционист.
  (род. 1951) — британский легкоатлет, участник летних Олимпийских игр 1972.
  (род. 1966) — австралийский пловец, участник летних Олимпийских игр 1988.
 Уилсон, Дэвид (род. 1966) — канадский хореограф.
  (род. 1969) — английский футболист, начинавший карьеру в клубе «Манчестер Юнайтед» в 1980-х годах.
  (род. 1994) — шотландский футболист, известный по выступлениям в шотландском Премьершипе за «Партик Тисл».

См. также 
 Уилсон, Дейв
 Уилсон, Дейви